Mini-Me steht für:
 Mini-Me, Figur im Film Austin Powers – Spion in geheimer Missionarsstellung
 Mini-Me-Effekt, Aspekt eines Verhaltensmusters bei Personalentscheidungen, siehe Homosozialität